ɕ
 Felix Josephus Beernaerts (1845–1912), Belgisch industrieel
 Felix Paul Beernaerts (1881–1956), Belgisch industrieel zoon van bovenstaande